Sauer est un mot allemand qui peut vouloir dire acide.

Personnalités 

 (ordre alphabétique)
 Albert Sauer (1898-1945), officier SS allemand, commandant du camp de concentration de Mauthausen ;
 Bonifatius Sauer (1877-1950), missionnaire en Corée, vicaire apostolique, martyr, serviteur de Dieu ;
 Carl Sauer (1889-1975), géographe américain ;
 Christian Sauer (1731-1786), sculpteur allemand ;
 Christopher Sower (ou Sauer) (1693-1758) ;
 Emil von Sauer (1862-1942), pianiste et compositeur allemand ;
 E. L. Sauer, dessinateur allemand actif en 1829 ;
 Fernand Edmond Sauer (1947-) ;
 Greta Sauer, ou Greta Saur (1909-), femme artiste peintre d'origine autrichienne ;
 Heinrich Sauer, peintre allemand ;
 Heinz Sauer (1932-), saxophoniste et compositeur de jazz ;
 Jacob Sauer, sculpteur sur bois allemand ;
 Joachim Sauer, professeur d'université allemand, époux de la chancelière Angela Merkel ;
 Josef Eduard Sauer (1868-1909), peintre allemand ;
 Klaus Peter Sauer (1941-2022), biologiste, évolutionniste et écologiste allemand ;
 Kurt Sauer, joueur américain de hockey sur glace ;
 Lothar Sauer (1930-2018), auteur, traducteur et photographe allemand ;
 Martin Sauer (1982 -), rameur allemand ;
 Mathias Sauer (1798-1862), peintre autrichien ;
 Michel Sauer, sculpteur allemand ;
 Peter Sauer (1900-1949), (mieux connu sous le nom de ring Ray Steele), est un lutteur professionnel américain ;
 Ralph Sauer (1944-) ;
 Walter Sauer (1889-1927), dessinateur, peintre et graveur belge ;
 Wenzel Sauer (1737-1787) ;
 .

Structure intercommunale du Bas-Rhin 
 Communauté de communes de la Vallée de la Sauer
 Communauté de communes de Seltz Delta de la Sauer
 Communauté de communes de la plaine de la Sauer et du Seltzbach

Sauer peut aussi désigner :
 Sauer, un fabricant allemand d'armes à feu ;
 Sauer, une rivière franco-allemande, affluent du Rhin.

Références 

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain